Джи́ллиан Мэ́ри Эппс (; , Торонто, Онтарио, Канада) — канадская хоккеистка. Амплуа — нападающий. Трёхкратная олимпийская чемпионка 2006, 2010 и 2014 годов, трёхкратная чемпионка мира 2004, 2007 и 2012 годов.

Личная жизнь 
С 22 сентября 2018 года Эппс жената на хоккеистке .

Примечания

Ссылки 
 Профайл на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2010

Хоккеистки Канады
Игроки женской сборной Канады по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой